Rue du Cher est un odonyme qui peut faire référence à :
 une rue de Nantes ;
 une rue de Paris.